El terme palau ducal o Ducal o també Palaus del Ducs, pot referir-se a:

 Palau Ducal de Castelló de Rugat, al País Valencià
 Palau Ducal de Gandia, al País Valencià
 Palau Ducal de Guimarães, a Portugal
 Palau Ducal d'Ischia di Castro, al Laci
 Palau Ducal de Màntua, a Itàlia
 Palau Ducal de Venècia, a Itàlia

 Palau dels Ducs d'Aveiro, a Portugal
 Palau dels Ducs de Llíria, al País Valencià
 Palau dels Ducs de Medinaceli (casa consistorial), a Falset (Priorat)
 Palau dels Ducs de Pastrana, a Madrid
 Palau dels Ducs de Solferino o Palau Centelles, a Barcelona